Канко:
  — девиз правления (нэнго) японских императоров Итидзё и Сандзё с 1004 по 1013 год.
 Канко () — община в уезде Шинхо, провинция Лайтяу, Вьетнам.